Montalcini è un cognome che può riferirsi a:
Scipione Montalcini, vescovo cattolico italiano (?-1609)
Annibale Raffaele Montalcini, arcivescovo cattolico italiano (1797-1861)
Camillo Montalcini, funzionario parlamentare italiano (1862-1948)
Gino Levi-Montalcini, scultore e disegnatore italiano (1902-1974)
Paola Levi-Montalcini, pittrice italiana (1909-2000)
Rita Levi-Montalcini, scienziata, senatrice italiana e Premio Nobel (1909-2012)